— японский композитор, автор музыки ко многим аниме-сериалам. В своей музыке он сочетает классические и традиционно-японские музыкальные инструменты.

Биография 
Он окончил музыкальную школу в Токио, после чего вступил в хеви-метал группу J.D.K.BAND, где в 1990—1994 годах был клавишником. Пик славы группы J.D.K.BAND пришёлся на 1991—1996 годы, но после группа распалась.

Написал заглавную музыку для Pride Fighting Championships, носящую название «Pride».

В данный момент Ясухару Таканаси работает над написанием музыки ко многим аниме-сериалам.

Творчество 
Список аниме-сериалов, музыку к которым написал Ясухару Таканаси:

Ссылки 

Родившиеся в Токио
Композиторы саундтреков к аниме
Композиторы XXI века
Композиторы по алфавиту